Zweeds voetbalelftal (mannen)
 Zweeds voetbalelftal (vrouwen)
 Zweeds voetbalelftal onder 21 (mannen)
 Zweeds voetbalelftal onder 17 (vrouwen)